Акі́мов, іноді Аки́мов () — російське прізвище, утворене від Аким — народної форми канонічного імені Йоаким. Жіноча форма — Акімова.

Відомі носії 
 Акімов Анатолій Євгенович (1938—2007) — член РАПН, творець «теорії торсійних полів».
 Акімов Анатолій Іванович (1947—2002) — радянський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Акімов Борис Борисович (1946) — артист балету, балетмейстер.
 Акімов Віктор Іванович (* 1946) — заслужений лікар України, відмінник охорони здоров'я України.
 Акімов В'ячеслав Валерійович (1989) — український футболіст.
 Акімов Дмитро Анатолійович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Акімов Іван Миколайович (1987) — російський хокеїст.
 Акімов Іван Якимович (1755—1814) — російський художник.
 Акімов Ігор Андрійович (1937) — український зоолог.
 Акимов Леонід Опанасович (1937—2017) — український астроном.
 Акімов Микола Павлович (1901—1968) — російський та радянський режисер, художник.
 Акімов Михайло Павлович (1886—1955) — український зоолог, професор, діяч у галузі охорони природи.
 Акімов Михайло Павлович  (1925—1983) — учасник Другої Світової війни, Герой Радянського Союзу (25.09.1944), молодший сержант. 
 Акімов Олександр Володимирович — український тренер з дзюдо та волонтер.
 Акимов Олександр Сергійович — український військовик.
 Акімов Олександр Федорович (1953—1986) — начальник нічної зміни, яка працювала на четвертому енергоблоці ЧАЕС 26 квітня 1986 року.
 Акімов Сергій Ігорович (1976) — російський хокеїст.

Жінки: Акімова

Див. також 
 Акім — назва кількох географічних об'єктів
.